Принсес-Таун () — город и административный центр одноимённого региона на западе острова Тринидад в Тринидаде и Тобаго.

История 
Современное название получил в 1880 году после посещения внуками королевы Виктории — принцами Альбертом и Георгом. Каждый из принцев посадил о дереву табебуйя на территории англиканской церкви.

В 2003 году в городе было прекращено производство сахара — важный источник рабочих мест.

Население 
По данным на 9 января 2011 года в городе проживало 9233 человека: мужчин — 4548, женщин — 4685.

На 15 мая 2000 года население составляло 7062 человека.

Примечания

Источники 
 Princes Town, Trinidad and Tobago Page

Населённые пункты Тринидада и Тобаго
Города Тринидада и Тобаго